Финал Кубка СССР по футболу 1971 состоялся 7 августа 1971 года. Московский «Спартак» и ростовский СКА разошлись миром (2:2) по итогам основного и дополнительного времени, на следующий день состоялась переигровка, в которой «Спартак» оказался сильнее (1:0) и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и ростовский СКА в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они лишь раз сходились на какой-либо из стадий этого турнира: в 1/8 финала Кубка СССР 1961 года. СКА дома разошёлся миром (2:2) с москвичами, а на следующий день победил 2:0, благодаря дублю Юрия Мосалёва, и вышел в четвертьфинал.

Команды в начале первого тайма обменялись быстрыми голами: на 3-й минуте счёт в матче открыл игрок СКА Кучинскас, а на 6-й равновесие восстановил Галимзян Хусаинов. После чего игра успокоилась и приобрела характер позиционной борьбы, в которой у футболистов «Спартака» было небольшое преимущество. Тем неожиданнее стал гол армейцев на 68-й минуте: отличился Анатолий Зинченко, вышедший на замену за 8 минут до эпизода. Футболистам «Спартака» удалось спасти матч лишь за 20 секунд до финального свистка, когда по воротам почти с нулевого угла пробил правый защитник красно-белых Геннадий Логофет.

Финал

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1971
СССР
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК СКА Ростов-на-Дону
События 7 августа
События 8 августа
Август 1971 года
1971 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве